Gude peut désigner :
 Hans Fredrik Gude, un peintre norvégien
 les Gude, une population du Cameroun et du Nigeria
 le gude, une langue tchadique